Cambio continuo – un tipo di cambio automatico per veicoli
 Variomatic – un tipo di trasmissione, montato principalmente su minimoto e su scooter
 Variatore meccanico – un tipo di riduttore di velocità che permette di regolare manualmente la velocità di rotazione in uscita